A Metropol az alábbi dolgokat jelentheti:
Metropol együttes
Metropol napilap
Metropol üzletház
Metropol album
Metropol almanach 1979-ben Moszkvában megjelentetett szamizdat kiadvány
Metropol vasúti járat